FMRF steht für:
 FMRF-amid, zur Gruppe der Myotropine gehörendes Neurohormon in der Reihenfolge Phe-Met-Arg-Phe-NH2, siehe Aminosäuren #Kanonische Aminosäuren
 Five Mile River Films

Abkürzung